Die Lakeside World Professional Darts Championship 1999 war die 22. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 2. bis zum 10. Januar 1999 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt. 

Titelverteidiger war Raymond van Barneveld. Der an 1 gesetzte Niederländer konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Im Finale gewann er gegen den an 2 gesetzten Engländer Ronnie Baxter mit 6:5.

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren. 

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 10. Januar 1999 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Debütanten 
Es war die erste Weltmeisterschaft für den späteren BDO-Weltmeister John Walton.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Sean Palfrey
  Les Wallace
  Danny Cunningham
  Steve Beaton
  Marshall James
  Peter Johnstone
  Chris Mason
  Ted Hankey
  Roger Carter
  Andy Jenkins
  Martin Adams
  Mike Gregory
  Richie Burnett
  Kevin Painter
  Robbie Widdows
  John Walton
  Co Stompé
  Davy Richardson
  Andy Fordham
  Paul Williams
  Matt Clark
  Paul Hogan
  Tony Littleton
  Erik Clarys

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1999
Dartwettbewerb in Frimley Green